

Wydarzenia 

 Azja
 koniec reform Taika, które przekształciły Japonię w scentralizowane państwo.

Zmarli 
 16 lutego – K'inich Kan Bahlam II, majański władca miasta Palenque 

702